K. Rajagopal ist der Name folgender Personen:

* K. Rajagopal (Filmeditor) (* 1952), indischer Filmeditor
 K. Rajagopal (Fußballspieler) (* 1956), malaysischer Fußballspieler und -trainer
 K. Rajagopal (Regisseur) (* 1965), singapurischer Filmregisseur und Drehbuchautor